Ricardo Gómez puede referirse a:

 Ricardo Gómez Rojí (1881-1936) fue un canónigo, docente y diputado integrista español.
Ricardo Gómez Diez (1949), político argentino.
Ricardo Gómez Nieto, oficial colombiano.
 Ricardo Gómez Pérez (1952), fotógrafo venezolano.
 Ricardo Ernesto Gómez (1981), futbolista argentino.
Ricardo Gómez García, militar y policía español.
 Ricardo Gómez Campuzano (1891-1981), pintor colombiano del .
 Ricardo Gómez (1994), actor español; trabajó en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó.
 Ricardo Gómez, actor colombiano.